Sezon 1998/1999 był 7. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytuł obroniła drużyna Siłeks Kratowo. Nowym mistrzem Macedonii został zespół Słoga Skopje.

Tabela końcowa

Król strzelców 
22 gole – Rogério Oliveira (Pobeda Prilep)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej